Fabretti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ariodante Fabretti (1816–1891), italiensk historiker och epigrafiker
 Raffaele Fabretti (1618–1700), italiensk arkeolog

Italienska efternamn